— японская фамилия.

Известные носители 
 Такэмото, Масао (1919—2007) — олимпийский чемпион по гимнастике.
 Такэмото, Ясухиро (1972—2019) — режиссёр анимации.